Ян Петриций () (1592 — 1641) — польский львовский мещанин, эрудит, медик, писатель, первый официальный историограф Краковской академии. Сын Себастьяна Петриция. Докторскую степень получил в Болонье. В 1620 г. стал профессором медицины и речи в Краковской академии, в 1621 стал официальным историографом академии. Написал  (1622),  (1628),  (1633) с посвящением Владиславу Заславскому и др. Кроме исторических трудов является автором исследования: "О водах Дружака и Леховской" ().

Труды

Основные работы 
 Historia rerum in Polonia gestarum anno 1620, Kraków (1622?), drukarnia F. Cezary; wyd. następne pt. Rerum in Polonia ac praecipue belli cum Osmano Turcarum imperatore gesti finitique historia anno 1620 et 1621, Kraków 1632, drukarnia A. Piotrkowczyk; wyd. następne Kraków 1637 (Estreicher nie zna tej edycji - dostępna kopia cyfrowa) 
 Palaestra oratoria sive imitatio Ciceronis, Kraków 1624, drukarnia F. Cezary
 Comitia Sapientum, Kraków 1628, drukarnia F. Cezary
 Princeps Polonus, Kraków 1633, drukarnia F. Cezary
 O wodach w Drużbaku i Łęckowej. O zażywaniu ich i pożytkach, przeciwko którym chorobom są pomocne, Kraków 1635, drukarnia A. Piotrkowczyk
 Przydatek do wód (Kraków 1635, drukarnia A. Piotrkowczyk)

Списки и материалы 
 List do wojewody krakowskiego Jakuba Sobieskiego, dat. 28 listopada 1639, rękopis Biblioteka Czartoryskich nr 1651, s. 262-263 pt. Copia listu od JM Petricego doktora med. do JM Pana woj. krak., fragm. przytacza H. Barycz "Kilka rysów i spostrzeżeń z życia i charakteru Sebastiana Petrycego", Sebastian Petrycy, uczony doby Odrodzenia, Wrocław 1957, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki nr 3, s. 20-21 i odb.
 List od M. Sansiniusa, dat. w Rzymie w styczniu 1626, rękopis Biblioteka Jagiellońska nr 2363, s. 890
 Oświadczenie A. Cellarego o zapisie na rzecz J. I. Petrycego, dat. w Krakowie 1638, rękopis Ossolineum nr 524/II
 Historia moschovitica, Kraków 1641, drukarnia A. Piotrkowczyk; dzieło w druku nieskończone i bez karty tytułowej; rękopis prawdopodobnie znajdował się w Bibliotece w Dzikowie; zob. Estreicher XXIV, 208; (autorstwo przypisuje się również ojcu Jana, Sebastianowi Petrycemu)

Источники и литература 
 "Вирский Д. С". Петриций Ян-Иннокентий  // Энциклопедия истории Украины : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолий (председатель) и др. ; Институт истории Украины НАН Украины. — К. : Науч. мысль, 2011. — Т. 8 : Па — Прик. — С. 184. — ISBN 978-966-00-1142-7.
 Hajdukiewicz L. // PSB, t. 25, s. 701-703 
 Дмитрий Вирский. Украинское казачество в хронике Я.  Петриция (ок. 1622 и 1637 гг.) 
 Wielka Ilustrowana Encyklopedia Gutenberga (1934-1939)
 Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego (1924-1927)
 Izabella Teresińska, Petrycy Jan Innocenty, w: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, tom III: Mia–R (koordynacja całości Roman Loth), Warszawa 2002, s. 239
 Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut, t. 3 Piśmiennictwo Staropolskie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1965, s. 96-97

Польские писатели
Польские медики
Польские историки
Мещане древнего Львова
Украинская неолатиністика